P52 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 52, een papyrusrol van het Nieuwe Testament